Samii ist der Familienname folgender Personen:

 Madjid Samii (* 1937), iranisch-deutscher Neurochirurg
 Samira Samii (* 1977), deutsche Fußballberaterin